Argisti urartui név, két urartui uralkodó viselte:
 I. Argisti, i. e. 785 – i. e. 753, az urartui nagyhatalom kora
 II. Argisti, i. e. 714 – i. e. 680, békekötés Asszíriával, a „hosszú béke” kora, kimmer fenyegetés

 Argisti, Jereván egyik városrésze